Омар Бредлі () — американський воєначальник, генерал армії США
 Bradley — універсальна гусенічна платформа
 M2 Bradley — основна бойова машина піхоти
 M3 Bradley — бойова розвідувальна машина